Il singolare del torneo di tennis Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marcelo Ríos che ha battuto in finale Vince Spadea 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Marcelo Ríos (campione)
 Patrick Rafter (primo turno)
 Thomas Muster (quarti di finale)
 Andrea Gaudenzi (semifinali)

 Guillaume Raoux (primo turno)
 Francisco Clavet (quarti di finale)
 Galo Blanco (quarti di finale)
 Richard Fromberg (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1998
ATP Tour 1998